Dickson steht für:
 Dickson (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Dickson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dickson Prize in Medicine
 Dickson Prize in Science

Dickson ist der Name folgender

geographischer Objekte:
 Cabo Dickson, Kap an der Südküste von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Dickson-Eisfälle, Gletscherbruch im Marie-Byrd-Land
 Dickson Pillar, Felssäule vor Possession Island im Rossmeer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dickson (Georgia)
 Dickson (Oklahoma)
 Dickson (Tennessee)
 Dickson (West Virginia)
 Dickson City (Pennsylvania)
 Dickson Town (Tennessee)
 Dickson Township (Arkansas)
 Dickson Township (Michigan)
 Dickson County (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dickson County War Memorial Building, in Dickson, Tennessee, ID-Nr. 99000365
 Dickson Mounds, in Lewistown, Illinois, ID-Nr. 72000457
 Dickson Post Office, in Dickson, Tennessee, ID-Nr. 96000934
 Dickson Tavern, in Erie, Pennsylvania, ID-Nr. 89002256
 Dickson Works, in Scranton, Pennsylvania, ID-Nr. 79002251

Siehe auch:
 Dikson
 Dixon
 Dixson